Vinohrady är ett berg i Tjeckien. Det är beläget i länet Södra Mähren, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Prag. Toppen på Vinohrady är  meter över havet.

Terrängen runt Vinohrady är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är Vysoká Bošovice,  meter över havet,  km öster om Vinohrady. Runt Vinohrady är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Slavkov u Brna,  km norr om Vinohrady. Trakten runt Vinohrady består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Södra Mähren
Berg i Tjeckien 200 meter över havet eller högre
Kontrollbehov inkommande wikilänkar